Ez azoknak a jelentős labdarúgóknak a listája, akik a Tottenham Hotspur játékosai voltak, vagy jelenleg is azok.

A lista azokat tartalmazza, akik:
 100 vagy több mérkőzésen játszottak a csapatban (ez tartalmazza a csereként játszott mérkőzéseket is.)
 kiemelkedő teljesítménnyel játszottak a csapatban.

A játékosok listája
A játékosok debütálásuk szerint vannak sorbarendezve. A mérkőzések tartalmazzák a bajnokságot, az FA-kupát, a Ligakupát, a Bajnokok Ligáját, a Kupagyőztesek Európa-kupáját, a Vásárvárosok Kupáját és az UEFA-kupát.

Utoljára frissítve: 2009. május 24.

Ez a Tottenham Hotspur jelentős játékosainak listája. Ne adj újabb  neveket hozzá, amennyiben azok nem felelnek meg a fenti kritériumoknak.

A Tottenham összes játékosához lásd: :Kategória:A Tottenham labdarúgói
A jelenlegi kerethez lásd: Tottenham Hotspur FC#Jelenlegi keret

Jegyzetek

Hivatkozások
Records and history of players on Tottenham Hotspur FC official site
Every player ever to play for Spurs in a competitive match on www.topspurs.com
Details of Honours, pen pictures of key players throughout the history of the club on www.mehstg.com
Appearances, caps transfers etc on Post War English & Scottish Football League A - Z Player's Database on www.neilbrown.newcastlefans.com/spurs/spurs.htm
Statistics on players appearances for Club and National Team on Soccerbase.com
National Team stats etc run by the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Records of Pre WW2 Welsh International Players on Welsh Football Data Archive
Records of all Scottish International Players on Scottish Football Association Archive
Record and Pen portraits for Northern Ireland International Players on Northern Ireland Football Greats
Record of all the English International Players on Englandstats.com 
Record of Icelandic International Players on Iceland National Football site

Klubcsapatok játékosainak listái
 
Tottenham